Gizeh (stad), stad in Egypte
 Gizeh (gouvernement), gouvernement in Egypte
 Piramiden van Gizeh, piramidecomplex nabij Gizeh